Fête de l'amour est un nom donné à la Saint-Valentin.
Fête de l'amour ou fête de l'agapè était une fête liturgique chrétienne des temps apostoliques.